Natchez kan referere til flere artikler:

 Natchez, Mississippi – en by i det sydvestlige Mississippi,USA
 Natchez-stammen – en stamme af oprindelige amerikanere
 Natchez Trace – en vej eller sti mellem Natchez, Mississippi og Nashville, Tennessee